«Жизнь и смерть: Сумерки. Переосмысление» () — шестой роман серии «Сумерки» писательницы Стефани Майер. Книга вышла впервые в США 6 октября 2015 года. Это дополнительное, не каноничное переосмысление Сумерек. Книга была написана и издана в честь десятилетия Сумеречной франшизы. Уникальное «двойное» издание, в котором одна и та же история рассказывается по-разному. Первая часть — знаменитые «Сумерки» в новом переводе. А вот вторая — новый проект Стефани Майер, полная перезагрузка культового романа. История разворачивается в независимой параллельной вселенной, в которой наиболее существенным отличием является то, что пол, имена и роли главных героев поменялись местами, за небольшим исключением.

Примечания 

Сумерки